Riding High – film del 1939 diretto da David MacDonald
Riding High – film del 1943 diretto da George Marshall
Riding High – film del 1981 diretto da Ross Cramer

Pagine correlate 
 Ridin' High